La nazionale di pallacanestro georgiana (საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები) rappresenta la Georgia nelle manifestazioni internazionali di pallacanestro ed è controllata dalla Federazione cestistica della Georgia.

Piazzamenti
 nel periodo 1946-1991, ha fatto parte dell'
 nel 1992 ha fatto parte della

Campionati europei
2011 - 11°
2013 - 17°
2015 - 9°
2017 - 17°
2022 - 21°

Formazioni

Campionati europei

Nazionali giovanili 
Nazionale Under-20
Nazionale Under-18

Altri progetti

Collegamenti esterni